Santa Clara (spagnolo e portoghese per Santa Chiara) è un toponimo comune in luoghi lusofoni e ispanofoni:

 Argentina
 Santa Clara – comune nella provincia di Jujuy
 Santa Clara – comune nella provincia della Rioja
 Brasile
 Santa Clara do Sul – comune nello Stato del Rio Grande do Sul
 Cile
 Santa Clara – isola dell'arcipelago Juan Fernández 
 Colombia
 Santa Clara – 
 Cuba
 Santa Clara – comune della provincia di Villa Clara
 Ecuador
 Santa Clara – isola nel golfo di Guyaquil
 Santa Clara – provincia di Pastaza
 Guatemala
 Santa Clara La Laguna – comune del dipartimento di Sololá
 Messico
 Santa Clara – municipalità dello stato di Durango
 Santa Clara – municipalità dello stato di Chihuahua
 Santa Clara del Cobre  – città situata nello stato di Michoacán
 Panama 
 Santa Clara – comune (corregimiento) situato nel distretto di Arraiján, provincia di Panama
 Santa Clara – comune (corregimiento) situato nel distretto di Renacimiento, provincia di Chiriquí 
 Portogallo
 Santa Clara – freguesia del Portogallo e quartiere della città di Lisbona
 El Salvador 
 Santa Clara – comune del dipartimento di San Vicente
 Stati Uniti d'America
 Santa Clara – città della California
 Santa Clara – villaggio dello stato del Nuovo Messico
 Santa Clara – centro abitato dello stato del Texas
 Santa Clara – comune dello Utah